Andrea Rispoli, calciatore italiano
Giuseppe Checchia Rispoli,  geologo e paleontologo
Luciano Rispoli, giornalista, scrittore, conduttore televisivo e radiofonico italiano
Michael Rispoli, attore statunitense